Chapman Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chapman Butte (Oregon)	
 Chapman Butte (Wyoming)